Bigfoot ou Big foot est un mot anglais signifiant « grand pied ». Il désigne des créatures ou des personnalités ayant de grands pieds.

Créature 
 Bigfoot, également appelé Sasquatch au Canada, un être mythique de grande taille d'Amérique du Nord.

Pseudonyme

Chefs amérindiens 
 Big Foot, de son vrai nom Uŋpȟáŋ Glešká en Lakota, également connu comme Hupah Glešká ou Si Tȟáŋka ou Spotted Elk en anglais (1826-1890), un chef amérindien des États-Unis de la tribu des sioux lakotas Miniconjous ;
 , de son vrai nom Mamaangĕzide en ojibwé (), un chef amérindien ojibwé de la Baie Chequamegon aux États-Unis ;

Autres personnalités 
 , de son vrai nom Jerome Brailey, également connu comme Jerome Bigfoot Brailey ou Jerome Bigfoot (1950-), un batteur, compositeur, producteur et chanteur américain ;
 Big Foot, un des pseudonymes de Andrew Martin (1975-2009), un catcheur et acteur canadien. Il est surtout connu par son autre pseudonyme Test ;
 Bigfoot, de son vrai nom Matthew McGrory (1973-2005), un acteur américain atteint de gigantisme qui mesurait  et chaussait du 62.
 Bigfoot, de son vrai nom Antônio Silva (1979-), un combattant brésilien de mixed martial arts.

Arts et culture

Cinéma 
 1967 : Bigfoot, un film documentaire américain réalisé par Roger Patterson et Robert Gimlin, qui met en scène une créature évoquant un hominidé bipède, pourvu de longs bras et d'une peau velue ;
 1970 : , un film américain de science-fiction réalisé par Anthony Cardoza ;
 1987 : Bigfoot et les Henderson (Harry and the Hendersons), un film américain réalisé par William Dear ;
 2009 : , un film américain de Kevin Tenney ;
 2012 : , un film américain de Bruce Davison, remake du film homonyme de 1970 ;
 2017 : Bigfoot Junior (The Son of Bigfoot), un film d'animation belge réalisé par Ben Stassen et Jérémie Degruson.

Télévision 
 1982 : , un épisode de la série britannique de télévision  de Tim Brooke-Taylor, Graeme Garden et Bill Oddie ;
 2006 : Bigfoot, attaque en forêt (Sasquatch Moutain), un téléfilm fantastique américain réalisé par Steven R. Monroe.

Musique

Groupe 
  est un duo anglais de musique UK garage et dance actif entre 1997 et 2001.

Titres 
 1948 :  ou Drifting on a Reed, un standard de jazz de 1948 écrit par Charlie Parker ;
 2009 : , le titre d'un morceau de l'album studio  du groupe japonais NICO Touches the Walls ;
 2013 : , un album du groupe américain de indie pop  ;
 2014 : Bigfoot, un titre du duo de disc jockeys hollandais W&W.

Toponyme 

 Bigfoot, une census-designated place située dans le comté de Frio, dans l’État du Texas, aux États-Unis.

Divers 
 , un type de monster truck américain ;
 Bigfoot est une marque de supports pour matériels dans le bâtiment.

Articles connexes 
 Berthe au grand pied, surnom de Bertrade de Laon (720-783), une aristocrate franque ;
 Megapodiidae, une famille d'oiseaux dotés de pattes de grande taille.

Références